Heineken peut faire référence à : 

 Heineken International, un groupe brassicole d’origine néerlandaise fondé en 1873.
  (née en 1954), héritière du groupe Heineken.
 Prix Carvalho-Heineken pour les sciences cognitives, distinction scientifique décernée par l'Académie royale néerlandaise des arts et des sciences.
 Agnes Heineken (1872-1954), enseignante, pédagogue, militante des droits des femmes et femme politique allemande
 Karl Heineken (mort en 1830), docteur et ornithologue allemand

Homonymie de patronyme